New Found Glory — американская поп-панк-группа из Южной Флориды. Участники группы: Джордан Пандик (вокал), Чед Гилберт (гитара), Стив Клейн (гитара), Иан Грашка (бас-гитара) и Кир Болуки (ударные).

Коллектив образовался 11 июня 1997 года. На данный момент они выпустили 2 мини-альбома, 9 полноформатных альбомов, 1 альбом живого исполнения, 3 кавер-альбома, 2 видео-альбома, сборник лучших хитов и два совместных EP (с Shai Hulud и Dashboard Confessional). Они известны своим быстрым и энергичным стилем поп-панка и заслужили уважение поклонников своими живыми выступлениями.

История

Дебютный EP и Nothing Gold Can Stay (1997—1999) 
Группа собралась под названием «A New Found Glory» в середине 1997 г. в городе Корал Спрингз, штат Флорида. Джордан Пандик и Стив Кляйн начали вместе писать музыку. Затем к ним присоединился басист Иан Грашка и ударник Джо Морено. Последним в состав вошёл Чед Гилберт, бывший вокалист группы Shai Hulud. Поначалу квинтет играл в гараже у Грашки.

Первым релизом стал EP 1997 года It’s All About the Girls, на лейбле Fiddler Records. Вскоре после записи этого мини-альбома Морено ушёл из группы, и его место занял нынешний ударник Кир Болуки. С тех пор состав группы не менялся. Спустя немного времени на коллектив обратил внимание лейбл Eulogy Records. На нём и был выпущен первый полноформатный альбом группы, Nothing Gold Can Stay. Это произошло осенью 1999 года. Выход альбома и последующий тур обеспечили группе поддержку любителей поп-панка. После релиза название группы сменили на «New Found Glory», чтобы предотвратить путаницу в музыкальных магазинах.

Кавер-EP, одноимённый альбом и Sticks and Stones (2002—2003) 
Независимый лейбл Drive-Thru Records обратил внимание на растущее количество поклонников группы и предложил подписать контракт. В 2000 году квинтет выпустил альбом каверов на песни из фильмов под названием From the Screen to Your Stereo. Отношения лейблов Drive-Thru и MCA Records позволили выпустить следующий, одноимённый альбом New Found Glory на более крупном лейбле MCA в том же году. Третий студийный альбом, Sticks and Stones, издан в 2002 г. Это сопровождалось появлением на Vans Warped Tour. Оба альбома стали «золотыми» по версии RIAA.

Catalyst (2003—2005) 
После периода отдыха и небольших выступлений на Honda Civic Tour с Good Charlotte и Simple Plan, New Found Glory выпустили альбом Catalyst в мае 2004 г. Он достиг третьего места в Billboard 200 с продажами 146 000 копий в первую неделю.

Более тяжёлый стиль звучания, в котором чувствуется влияние металла и нью-вейва стал ответом на сравнение группы с некоторыми популярными коллективами в журналах и других СМИ. Вот что сказал Чед Гилберт: «Ну, когда вышел Sticks and Stones, и мы участвовали в Honda Civic Tour, нас сравнивали с такими группами, как Good Charlotte и Simple Plan, что нам очень не понравилось. Да, нас сравнивали с более популярными коллективами, но мы не поп-группа…». Песня «This Disaster» звучит в видеоигре Madden 2005. «At Least I’m Known for Something» можно услышать в Burnout 3: Takedown. Catalyst стал третьим «золотым» альбомом New Found Glory.

Coming Home и кавер-альбом (2005—2007) 
После релиза Catalyst и тура в его поддержку группа взяла небольшой перерыв для подготовки к записи следующего альбома. 14 июня 2006 г. Гилберт рассказал MTV.com, что следующий альбом будет называться «Coming Home», и выпуск его запланирован на 19 сентября 2006 г. Также он сказал, что первый сингл, «It’s Not Your Fault», будет издан где-то в июле 2006.

Альбом стал популярным, много критиков дали альбому позитивные оценки. Coming Home был включён в список «Essential Albums of 2006» (Самые значимые альбомы 2006 года) издания Alternative Press. Но тем не менее, синглов с этого альбома больше не было, а группа покинула Geffen Records. Впоследствии они будут критиковать этот лейбл. Затем New Found Glory подписали контракт с Epitaph Records. Басист Иан Грашка сказал: «Наша цель для следующего альбома — продать больше копий, чем было продано Coming Home. Мы счастливы, что сейчас мы с Epitaph. Наш менеджер от Geffen был просто бездушным инструментом в руках лейбла, поэтому большие продажи нового диска будут подобны ‘Fuck You’, адресованному ему».

From the Screen to Your Stereo, Part II, ставший продолжением мини-альбома From the Screen to Your Stereo, был издан 18 сентября 2007 г. на лейбле Drive-Thru Records . Это уже полноформатный альбом, состоящий из 11 песен, плюс один бонус-трек для японского издания и версии от iTunes. Единственный сингл с этого альбома — «Kiss Me».

Hits, Tip of the Iceberg EP, Not Without a Fight (2008—наши дни) 
18 марта 2008 г. вышла компиляция лучших песен группы, названная «Hits». На ней присутствуют две ранее неизданные песни: «Situations» и «Constant Static». Этот альбом стал последним релизом на Drive-Thru/Geffen Records. В апреле 2008 г. была издана компиляция из серии Punk Goes… под названием Punk Goes Crunk, на которой присутствовала композиция New Found Glory — кавер на песню Tennessee группы Arrested Development. До этого группа записала другой кавер — «Heaven», для сборника Punk Goes Metal.

29 апреля 2008 г. группа издала EP на лейбле Bridge 9 Records. На нём есть как новый материал, так и кавер-версии песен классических хардкор-панк групп. EP, названный Tip of the Iceberg, был издан на CD, 7’’ виниле и в электронном виде. CD содержит дополнительный диск от The International Superheroes of Hardcore, под именем Takin’ It Ova! The ISHC — это сайд-проект всех участников группы, в котором Гилберт — вокалист, а Пандик играет на гитаре. Остальные участники играют на тех же инструментах, что и в New Found Glory. Все участники используют сценические псевдонимы в The ISHC (к примеру, Гилберт — «Капитан Straight edge»). Также был снят видеоклип специально для интернета на песню «Dig My Own Grave» с режиссёром Джозефом Пэттиселлом.

Шестой студийный альбом, Not Without a Fight, был издан 10 марта 2009 г. Продюсером выступил Марк Хоппус. Альбом выпустили на лейбле Epitaph Records. Хоппус заявил, что возлагает на этот альбом большие надежды и ему понравилось работать с NFG. Первым синглом с альбома стал «Listen to Your Friends». Видеоклип на него был снят в Лос-Анджелесе. Сингл издан 22 декабря в Великобритании и на день позже в США.

Затем группа записала и выпустила совместный EP с Shai Hulud. Он называется Not Without a Heart Once Nourished by Sticks and Stones Within Blood Ill-Tempered Misanthropy Pure Gold Can Stay, и продавался только во время тура Not Without a Fight. Было сделано всего 400 копий, все — только для продажи на выступлениях Shai Hulud и NFG.
В июне 2012 года New Found Glory выпустили видеоклип "Summer Fling, Don't Mean A Thing".

11 декабря 2013 года на официальной странице в Facebook, появилась информация, что по причине личных разногласий группу покинул гитарист Стив Клейн.

Музыкальный стиль и влияния 
Группа играет типичный поп-панк, а в последних релизах часто смешивает его с элементами хардкора. Наиболее ярко это выражает мини-альбом Tip of the Iceberg. На альбоме Coming Home у группы более классический стиль рока с не очень быстрыми мелодиями.

Ритм-гитарист Стив Кляйн является основным автором стихов, в то время как Чед Гилберт обычно сочиняет музыку. Кляйн говорил, что на каждом альбоме участники пытаются записать что-то новое, не похожее на предыдущие релизы.

Большое влияние, по словам участников NFG, на них оказали хардкор группы Hatebreed и Madball, а также поп-панк-группа Green Day. Группе Madball посвящена композиция The ISHC — «Madball’s Got Our Back», а в клипе «Listen to Your Friends» Пандик носит футболку с логотипом Madball.

Группа оказала значительное влияние на стиль изикор, представляющий собой смесь поп-панка с хардкором. Организованный группой в 2008 году Easycore Tour дал название жанру. Также не исключено то, что группа является основателем жанра.

Видеоклипы 
Первый клип группы, «Hit or Miss», был сначала снят с очень маленьким бюджетом. В нём участников ловит полицейский, к примеру Иана — за покупку дисков Backstreet Boys, а Кира — за появление на улице со спущенными штанами. На версию песни с альбома 2000 года также был снят клип, в котором участники просыпаются все вместе в одной квартире, и спешат на выступление, по пути попадая в забавные ситуации. На другой сингл с этого альбома, «Dressed to Kill», тоже был снят клип, повествующий о парне, влюблённом в девушку, которую играет актриса Рэйчел Ли Кук. В следующем видеоклипе, на композицию «My Friends Over You», группа играет перед своими поклонниками на сцене. В видео можно увидеть шутки и пародии. В клипе есть камео трёх участников группы Transplants (Трэвис Баркер, Тим Армстронг и Роб Астон), а также Броди Делл из The Distillers. Момент, когда все вокруг застывают, а гитарист движется очень быстро — пародия на клип System of a Down — «Toxicity». Следующее видео — на песню «Head on Collision», оно снято в стиле старой комедии. Клип «All Downhill from Here» снят в том же стиле, что и обложка альбома Catalyst. Видео сделано при помощи французских аниматоров No Brain. Они создали анимационный мир, населённый странными существами, в котором и играет New Found Glory. В клипе «Failure’s Not Flattering» участники группы оказываются очень маленькими, в то время как оживают обложки журналов и экран телевизора. Клип на песню «I Don’t Wanna Know» рассказывает о сложных взаимоотношениях молодой пары, показывая разные периоды их жизни в одном месте — на скамейке в парке. Этот клип — пока единственное видео группы без юмористических моментов. В клипе «It’s Not Your Fault» парень с девушкой просыпаются и, почти не одевшись, выходят на улицу. Пока пара прогуливается, они постепенно находят всю свою остальную одежду, и в итоге одеваются полностью. В эпизодических ролях появляются и участники группы. Клип «Kiss Me» снят в Линкрофте, штат Нью-Джерси. В нём NFG играют на вечеринке, а главный герой клипа — молодой человек, которого сыграл Чейз Доддз, ударник коллектива Classic Addict. Также в клипе появляется Хейли Уильямс, вокалистка группы Paramore. В последнем на данный момент видеоклипе «Listen to Your Friends» участники группы выступают в роли бойцов на турнире боёв без правил. Срежиссировал клип Мейер Ави, он же делал и клипы «Failure’s Not Flattering» и «All Downhill from Here».

Участники группы

Нынешние участники 
 Джордан Пандик (Jordan Pundik) — вокал (1997 — наши дни)
 Чед Гилберт (Chad Gilbert) — гитара, бэк-вокал, композитор (1997 — наши дни)
 Иан Грашка (Ian Grushka) — бас-гитара (1997 — наши дни)
 Кир Болуки (Cyrus Bolooki) — ударные (1997 — наши дни)

Бывшие участники 
 Джо Морено (Joe Moreno) — ударные (1997)
 Стив Клейн (Steve Klein) — ритм-гитара, основной автор текстов (1997—2013)

Участники в турах 
 Джеймс Дьюи (James Dewees) — клавишные (2004—2005)
 Энтони Ранери (Anthony Raneri) — гитара (2010)
 Майкл Бетанкор (Michael Bethancourt) — клавишные (2005 — наши дни)

Лейблы 
 Fiddler Records (1997)
 Eulogy Records (1999)
 Drive-Thru Records/Geffen Records (2000—2007)
 Bridge 9 Records (2008)
 Epitaph Records (2009-2013)
 Hopeless Records (2014 - наши дни)

Дискография

Студийные альбомы 
 Nothing Gold Can Stay (1999)
 New Found Glory (2000)
 Sticks and Stones (2002)
 Catalyst (2004)
 Coming Home (2006)
 Not Without a Fight (2009)
 Radiosurgery (2011)
 Resurrection (2014) (позже переиздан и дополнен Resurrection: Ascension (2015) )
 Makes Me Sick (2017)

Примечания

Ссылки 
 New Found Glory на MySpace
 New Found Glory на PureVolume
 New Found Glory на facebook

Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Флориды
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Панк-рок-группы
Поп-панк-группы США
Исполнители Geffen Records
Исполнители MCA Records